Ізабель Демонжо і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Алексія Дешом і Емманюель Дерлі виграли титул, перемігши у фіналі Луїс Філд і Наталі Ерреман з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Луїс Філд /  Наталі Ерреман (фінал)
 Алексія Дешом /  Емманюель Дерлі (чемпіонки)
 Лінда Феррандо /  Лаура Гарроне (1-ше коло)
 Фредерік Мартен /  Віржіні Паке (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Open Clarins Doubles Draw

Clarins Open
Тур WTA 1988